Velika nagrada Malezije je lahko:

Velika nagrada Malezije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Malezije, motociklistična dirka